PDB — абревіатура, яка може розшифровуватися:

  — органічна хімічна речовина, похідне бензолу.
  — регіональна політична партія у Бельгії у 1971—2008 роках.
  — стандарт для вимірювання відхилення δ13C співвідношення ізотопів вуглецю 12C та 13C у стародавніх покладах.
  — надсекретний документ, який готується ЦРУ та щоденно подається Президенту США з 1961 року.
  — міжнародний сервер і база даних, яка містить інформацію про всі відомі білки у вільному доступі.

Абревіатури